Ambon (Francja)
 Ambon (miasto w Indonezji)
 Ambon (wyspa)